Schäfer, Schäffer, Schaffer nebo Schaeffer (něm. "ovčák, pastýř") je příjmení německého původu:

 Adolf Schaffer (1840–1905) – rakousko-uherský politik z Kraňska
 Akiva Schaffer (* 1977) – americký scenárista, režisér, komik a skladatel
 Alfréd Schaffer (1893-1945) – maďarský fotbalista, reprezentant a fotbalový trenér
 Anton Schäfer (1868–1945) – československý politik a poslanec
 Ernst Schäfer (1910–1992) – německý zoolog
 Frank Schaffer (* 1958) – východoněmecký atlet, běžec
 František Schäfer (1905–1966) – český klavírista a hudební skladatel
 Gottlieb Schäffer (1861–1934) – německý fotograf
 Hans Schäfer (1927–2017) – německý fotbalista
 Hans Dieter Schäfer (1939) – německý básník a literární teoretik
 Christian Schäffer (1830–1885) – rakousko-uherský šlechtic a politik z Čech, poslanec Říšské rady
 Jacob Christian Schäffer (1718–1789) – německý teolog a přírodovědec
 Jon Schaffer (* 1968) – americký heavy metalový kytarista
 Josef Schaffer – více osob, rozcestník
 Marcel Schäfer (* 1984) – německý fotbalista
 Paul Schäfer (1921–2010) – německý zakladatel sekty
 Peter Schäfer (* 1943) – německý historik a judaista
 Rudolf Schäffer (1917) – československý fotbalista
 Svatopluk Schäfer (1921–1996) – československý fotbalista
 Svatopluk Schäfer (* 1951) – československý fotbalista

podobné
 Karel Schäferna (1884–1950) – český zoolog a hydrobiolog
 šafář